Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Terry Moor che ha battuto in finale Pat Du Pré 3-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie

 José Luis Clerc (primo turno)
 Pat Du Pré (finale)
 Assente
 Victor Amaya (terzo turno)
 Pat Du Pré (semifinali)
 Terry Moor (terzo turno)
 Tim Wilkison (primo turno)
 Peter McNamara (terzo turno)

 Terry Moor (Campione)
 Ross Case (terzo turno)
 Rod Frawley (quarti di finale)
 John Sadri (quarti di finale)
 Mark Edmondson (terzo turno)
 John Sadri (semifinali)
 Mike Cahill (terzo turno)
 Francisco González (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1979